Kosovos kvindefodboldlandshold repræsenterer Kosovo i internationale fodboldturneringer for kvinder og styres af Kosovos fodboldforbund.

Resultater

VM i fodbold for kvinder

EM i fodbold for kvinder

Aktuel trup 
Pr. 3. april 2017. Truppen til VM-kvalifikationen 2019.

Referencer 

Kvindefodboldlandshold
Kvindefodboldlandshold